Шарьинский округ — административно-территориальная единица Нижегородского края, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Шарья.

Шарьинский округ был образован 15 июля 1929 года в составе Нижегородского края.

30 июля 1930 года Шарьинский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижегородского края.

Административное деление 
Округ был разделён на 13 районов:
 Белышевский
 Ветлужский
 Рождественский
 Кологривский
 Мантуровский
 Межевской
 Пыщугский
 Тонкинский
 Уренский
 Хмелевицкий
 Черновский
 Шабалинский
 Шарьинский

Округа РСФСР
1920-е годы в Костромской области
1920-е годы в Нижегородской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1929 году в России